Holmiensis kan avse:

 Holmiensis (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Stockholms Nation vid Uppsala universitet
 A Capella Holmiensis – en a cappellagrupp som sjunger musik från medeltid och renässan
 Papyrus graecus Holmiensis – ett papyrusmanuskript daterat till cirka 300-talet e.Kr.
 Codex Holmiensis – beteckning för handskrifter tillhörande Kungliga biblioteket i Stockholm
 Petrus Holmiensis – pseudonym för en svensk regissör och dramatiker